626 километр — обгонный пункт Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги, располагается на территории Республики Мордовия.

Описание
Обгонный пункт расположен на двухпутном участке Кустарёвка — Самара с электротягой постоянного тока и относится к Пензенскому региону Куйбышевской железной дороги. По характеру работы является промежуточной станцией, по объёму выполняемой работы отнесён к 5-му классу. Путевое развитие состоит из 5 путей: 2 главных (№ 1, 2), 2 приёмо-отправочных (№ 3, 4) и 1 отправочный (№ 6). Электрифицированы только главные и приёмо-отправочные пути. На станции находится структурное подразделение Куйбышевской дирекции по ремонту пути — Путевая машинная станция (ПМС-146).

Станция включена в диспетчерскую централизацию участка Рузаевка — Новообразцовое. Комплексный контроль за техническим состоянием путей осуществляет Рузаевская дистанция пути (ПЧ-20). Техническое и хозяйственное обслуживание тяговых подстанций и контактной сети обеспечивает Рузаевская дистанция электроснабжения (ЭЧ-3 Рузаевка).

См. также 
 Список железнодорожных станций и остановочных пунктов Мордовии

Примечания

Ссылки 
  Справочник кодов станции системы «Экспресс»
 Расписание электричек по посту 626 км

Железнодорожные станции, открытые в 1898 году
Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Станции 5 класса
Промежуточные станции
Железнодорожные станции и платформы Мордовии